{| class="infobox" style=""
|align = «center» style = «background: lightgreen;» | Снукерныетурниры
|-
|align = «center» style = «background: lightgreen;» | British Open
|-
|align = «center» | Дерби, Англия
|-
|align = «center» | ? февраля — 6 марта 1993
|-
|align = «center» | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 50 000
|-
| Высший брейк — ?
|-
| Статус — рейтинговый
|-
|align = «center» style = «background: lightgreen;» | Чемпион
|-
| Чемпион 1992 — Джимми Уайт
|-
| Чемпион 1993 — Стив Дэвис|-
| Финалист — Джеймс Уоттана
|}British Open 1993 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с февраля по март 1993 года в Дерби, Англия (финал состоялся 6 марта). Победителем стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Джеймса Уоттану со счётом 10:2.

В первый и единственный раз спонсором турнира выступила компания Wickes Home Improvements. В последний раз турнир проходил в Дерби.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Джимми Уайт 5:4 Брэди Голлан  
 Джо Джонсон 5:2 Энтони О’Коннор  
 Даррен Морган 5:1 Пол Дэвис  
 Уоррен Кинг 5:2 Тони Джонс  
 Джо Свэйл 5:2 Ален Робиду  
 Трой Шоу 5:4 Дэнни Фаулер  
 Джон Хиггинс 5:2 Терри Гриффитс  
 Ник Терри 5:3 Дин Рейнолдс  
 Д. Смит 5:4 Нил Фудс  
 Кен Доэрти 5:3 Фрэнки Чан  
 Вилли Торн 5:3 Джимми Мики  
 Энтони Хэмилтон 5:1 Дуг Маунтджой  
 Стивен Ли 5:2 Стив Джеймс  
 Дин О’Кейн 5:4 Юджин Хьюз  
 Стив Дэвис 5:0 Лес Додд  
 Дэйв Финбоу 5:2 Питер Франсиско 

 Джон Пэррот 5:0 Алекс Хиггинс  
 Майк Халлетт 5:2 Крис Смолл  
 Мартин Кларк 5:0 Брайан Морган  
 Тони Драго 5:2 Джим Вич  
 Иан Грэм 5:1 Деннис Тейлор  
 Сильвиньо Франсиско 5:1 Иан Серджент  
 Джеймс Уоттана 5:4 Марк Дэвис  
 Стив Ньюбери 5:1 Марк Джонстон-Аллен  
 Питер Эбдон 5:4 Гэри Уилкинсон  
 Крейг Эдвардс 5:1 Тони Ноулз  
 Найджел Бонд 5:2 Тони Мео  
 Марк Беннетт 5:2 Даррен Хакисон  
 Алан Макманус 5:2 Джейсон Принс  
 Дэвид Ро 5:1 Марк Уильямс  
 Стивен Хендри 5:0 Джейсон Фергюсон  
 Эдди Чарльтон 5:0 Колин Роско

Ссылки 
 Результаты турнира на Snooker Scene
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера

British Open
1993 год в снукере